Le Plateau kan syfta på följande platser:

Elfenbenskusten 

 Le Plateau, Elfenbenskusten, kommun, Abidjan,

Kanada 

 Le Plateau (ort), Québec, Outaouais, 

Robotskapade Kanadaförgreningar